Cotopaxi peut désigner :

 le Cotopaxi, volcan d'Équateur culminant à 5 897 m ;
 la province de Cotopaxi, qui en tire son nom ;
 Cotopaxi, une localité du Colorado, aux États-Unis ;
 Cotopaxi, une chanson de The Mars Volta, sur l'album Octahedron (2009) ;
 le SS Cotopaxi, un cargo à vapeur américain naufragé en 1925 dans le Triangle des Bermudes ;
 (26027) Cotopaxi, un astéroïde.